Offensen ist der Name folgender Orte:

 Offensen (Uslar), Ortsteil der Stadt Uslar im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Offensen (Wienhausen), Ortsteil der Gemeinde Wienhausen im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Offensen (Heeslingen), Ortsteil der Gemeinde Heeslingen im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen